

Patronymes 

 Alfred de Vast-Vimeux (1826-1888), homme politique français ;
 Charles de Vast-Vimeux (1787-1859), homme politique français ;
 Eugène Vast (1833-1911), organiste et compositeur français ;
 Louis Antoine Vast Vite Goguet (1764-1821), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Maurice Vast (1898-1979), résistant, maire d'Amiens et conseiller général de la Somme ;
 Raoul Vast (1850-1899), écrivain français.

Toponymes 

 Donja Vast, village de Bosnie-Herzégovine
 Le Vast, commune française, située dans le département de la Manche en région Normandie
 La Pointe Saint-Vast, un cap de Guadeloupe.

Autre 
 Vast, téléfilm néerlandais de Rolf van Eijk diffusé en 2011
 Vast, court métrage néerlandais de Philip Besamusca sorti en 2010
 Vast, court métrage américain de Maazin Kamal sorti en 2013
 VAST, groupe de rock alternatif américain